Die Thailand Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. September in Bangkok stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Shanghai die Heineken Open Shanghai und in Palermo die Campionati Internazionali di Sicilia gespielt, die genau wie das Turnier in Bangkok zur Kategorie der International Series zählten.

Im Einzel setzte sich bei der ersten Ausgabe der US-Amerikaner Taylor Dent gegen den Weltranglistenführenden Juan Carlos Ferrero in zwei Sätzen überraschend durch. Es war Dents dritter Karrieretitel und der zweite des Jahres. Im Doppel gelang der israelischen Paarung aus Jonathan Erlich und Andy Ram der erste gemeinsame Titelgewinn, nachdem sie zuvor jeweils schon einen Titel mit einem anderen Partner gewinnen konnten. Ihre Finalgegner waren Andrew Kratzmann, der das letzte Mal in seiner Karriere ein Finale bestritt, und der Finne Jarkko Nieminen, der das erste Mal ein ATP-Finale erreichen konnte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 525.000 US-Dollar, genau wie die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 17 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 16 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 15 kB)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Bangkok